Dęba peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dęba, un village du powiat d'Opoczno dans la voïvodie de Łódź
 Dęba, un village du powiat de Piotrków dans la voïvodie de Łódź
 Dęba, un village dans la voïvodie de Lublin
 Dęba, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Dęba, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix